

Osoby 
 Adrianna Sułek – polska lekkoatletka
 Antoni Sułek – polski socjolog
 Kamil Sułek – polski judoka
 Leszek Sułek (ujednoznacznienie)
 Mirosław Sułek – polski badacz stosunków międzynarodowych
 Wanda Sułek – polska działaczka polityczna, poseł na Sejm
 Sulisław Sułek (I poł. XII w.) – możnowładca,
 Sułek (zm. ok. 1269/70) – wojewoda i kasztelan krakowski,
 Sułek z Lasocina (zm. 1319/20) – wojewoda poznański,
 Sułek z Niedźwiedzia (zm. ok. 1288/9) – kasztelan krakowski

Postacie fikcyjne 
 pan Sułek – bohater cyklu słuchowisk radiowych Kocham pana, panie Sułku